Бульнес:

 Бульнес — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Бульнес — станция Линии D метрополитена Буэнос-Айреса.

Персоналии 
 Бульнес Прието, Мануэль (1799—1866) — чилийский военный и политический деятель, президент Чили (1841—1851).
  (1842—1899) — чилийский военный и политический деятель; сын предыдущего.